Ashburnham kan syfta på följande:
 Ashburnham, East Sussex, civil parish i England, Storbritannien
 Ashburnham, Massachusetts, ort i USA